

Personnalités 

  (né en 1952), footballeur français ;
 Frantz Delplanque (né en 1966), auteur français de romans policiers ;
 Georges Delplanque (né en 1903), peintre français ;
 Joël Delplanque (né en 1946), dirigeant de handball français ;
 Lionel Delplanque (né en 1972), réalisateur français ;
 Mathias Delplanque dit Léna, musicien français ;
 Victor Delplanque (1881-1944), entrepreneur et résistant français.

Voir aussi